Abfanggraben steht für:
 Abfanggraben (München), Wasserlauf im Nordosten Münchens
 eine Form des Entwässerungsgrabens